Il doppio  del Copa Claro 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Sebastián Prieto e Horacio Zeballos erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Oliver Marach e Leonardo Mayer hanno battuto in finale Franco Ferreiro e André Sá 7–6(6), 6–3.

Teste di serie

  Daniele Bracciali /  Potito Starace (quarti di finale)
  Nicolás Almagro /  Juan Ignacio Chela (quarti di finale)

  Pablo Cuevas /  David Marrero (semifinali)
  František Čermák /  Leoš Friedl (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copa Claro 2011